

Toponymie 
 Boro, une ville d'Australie ;
 Boro, une commune située dans le département de Pâ au Burkina Faso ;
 Boro, une commune située dans le département de Sapouy au Burkina Faso ;
 Boro, une ville de Nouvelle-Géorgie, aux Îles Salomon ;
 , une localité du district de La Mesa dans la province de Veraguas au Panama ;
 Børo, une île du Hordaland en Norvège ;
 Boro, une rivière du Soudan du Sud, sous-affluent du Bahr el-Ghazal ;
 Boro, une ville du Togo ;
 Boro, une localité de la paroisse civile de Bolívar dans la municipalité de Morán dans l'État de Lara au Venezuela.

Patronyme 

 Sadun Boro (1928-2015), marin et navigateur turc ;
 Seydou Boro (né en 1968), comédien et danseur burkinabé.

Autres 
 Boro est une écurie de Formule 1.
 Les Aventures de Boro, reporter photographe est une série de romans français.
Le boro est une technique d'assemblage textile au Japon.

Homonymie de toponyme